Une gardienne d'enfants ou nourrice.
 Gardienne, un personnage de Stargate Atlantis.

Titre 

 Les Gardiennes, un film français réalisé par Xavier Beauvois et sorti en France le ;
 Les Gardiennes, un roman d'Ernest Pérochon paru en 1924 et qui inspire le film Les Gardiennes.

Voir aussi